Wimperis ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Wimperis (1874–1953), britischer Librettist und Drehbuchautor
 Edmund Morison Wimperis (1835–1900), englischer Künstler 
 Harry Egerton Wimperis (1876–1960), englischer Erfinder